Tonberg steht für Berge:
 Tonberg (Hartau)
 Tonberg (Haßberge) 
 Tonberg (Kleinpestitz)
 Tonberg (Stainz)

Siehe auch:
 Am Tonberg
 Thonberg